Градовете в Швейцария са с официален или с неофициален статут.

Определение 
До 2014 г. общините с над 10 000 жители са считани за градове (немски: Stadt, френски: ville, италиански: città). От 2014 г. насам швейцарската Федерална статистическа служба (ФСС; Bundesamt für Statistik, BaS) използва термина статистически град 2012 (немски: Statistische Städte 2012, френски: Villes statistiques 2012), като по нови критерии се определя дали общината да се нарича град. Понастоящем ФСС счита 162 общини в Швейцария за градове.

Макар и да нямат статут на град, определен от Федералната статистическа служба, редица населени места също са считани за градове, тъй като в далечното минало са получили права на град (Stadtrecht) или на пазар (Marktrecht). Шпиц (Spiez) и Мюнхенщайн (Münchenstein) са загубили своите градски права от миналото, но с население от около 12 хил. жители (всеки) днес пак се класифицират за градове. Обаче община Ла тур дьо Трем (La Tour-de-Trême) на едноименното село, също с исторически градски права, е присъединена към градската община Бюл (кантон Фрибур) от 2006 г.

Общините в страната – градски и селски, могат да включват няколко населени места. Така например община Раперсвил-Йона (Rapperswil-Jona) в кантон Санкт Гален е създадена през 2007 г. от сливането на общините Раперсвил (с град Раперсвил) и Йона (със село Йона). Населените места в новата община са град Раперсвил и селата Болинген, Бускирх, Ваген, Вурмсбах, Йона, Кемпратен-Ленгис, Куртилерг.

Списък 
Следва списък на градските общини (които може да включват и други населени места) в Швейцария с население (общо постоянно и временно) над 20 000 души. Данните са актуализирани към 31.12.2015 г.

Източници 

Швейцария